«Islands» puede referirse a:

Música 
 Islands (2005-), banda canadiense;
 Islands (1971), álbum de King Crimson;
 Islands (1977), álbum de The Band;
 Islands (1987), álbum de Mike Oldfield;
 Islands (1987), canción de Mike Oldfield;
 Islands (2009), canción de The xx.